Margaret Rhodes (Margaret Buller-Fullerton-Elphinstone, Londres, Inglaterra; 9 de junio de 1925-Windsor, Berkshire, Inglaterra; 25 de noviembre de 2016) fue una prima hermana y amiga de Isabel II, como así también sobrina y allegada de la reina Isabel del Reino Unido, esposa del rey Jorge VI, por lo que estrictamente, aunque familia de la reina no puede ser considerada miembro de la Familia Real Británica.

Biografía 

Hija del 16.º lord Sidney Buller-Fullerton-Elphinstone y de su esposa, María Bowes-Lyon, cuando nació recibió el título de la honorable Margaret Rhodes. Fue diez meses mayor que Elizabeth Alexandra Mary, más conocida como la reina Isabel II, con la que solía jugar desde su niñez montando caballos en el castillo de Balmoral y de la que fue dama de honor durante su boda con Felipe Mountbatten, el 20 de noviembre de 1947 en la abadía de Westminster.

Mientras realizaba un curso de secretariado en Egham durante la Segunda Guerra Mundial, fue invitada a asentarse definitivamente en el castillo de Windsor con tan solo 17 años. Sin embargo, luego de conseguir un trabajo como secretaria en MI6, el palacio de Buckingham se convirtió en su hogar. En 1950, con 25 años, contrajo matrimonio con Denys Grovenor Rhodes y desde aquel entonces, viajó a diversos sitios. Con él, tuvo cuatro hijos. Luego de que su esposo falleciera en 1981 a causa de un cáncer, la reina le ofreció hospedaje en Windsor Great Park, donde vivió hasta su muerte.

Desde 1991 a 2002, fue mujer de la alcoba (dama de compañía) de su tía, Isabel Bowes-Lyon, la reina madre. Fue nombrada teniente de la Real Orden Victoriana ese mismo año, y en 2006, poco antes del 80.º cumpleaños de Isabel II, declaró en una entrevista a la BBC que, a pesar de los rumores, la reina no abdicaría. Publicó su autobiografía titulada The Final Curtsey en 2011. Rhodes fue la invitada l programa de la BBC Radio 4, Desert Island Discs, en junio de 2012.

Residía en Garden House, una residencia situada en las inmediaciones del Windsor Great Park, y que fue un regalo de la reina.

Autobiografía 
 The Final Curtsey (2011).

Distinciones honoríficas 
 Teniente de la Real Orden Victoriana (Reino Unido, 2002).

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

«Donna Air reveals her lucky break» por Richard Kay, Daily Mail (12 de abril de 2011).
«Opp som prinsesse, ned som dronning» por Penn Gunnar Sværen, Side2 (29 de marzo de 2011).
 

Casa de Windsor
Tenientes de la Real Orden Victoriana
Nacidos en Londres